Gerberbach kann stehen für:
 Gerberbach, Unterlaufname der Durach, eines rechten Hochrhein-Zuflusses in Schaffhausen, Kanton Schaffhausen

 Rot(h)gerberbach, früherer Bach und heutige Straße in der Stadt Köln am Rhein, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Gerbersbach
 Gebersbach